Gould Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Gould Township (Arkansas)
 Gould Township (Minnesota)